Phegeus () steht für:

griechische Mythologie:
 Phegeus (Sohn des Alpheios)
 Phegeus (Sohn des Dares), ein Trojaner, von Diomedes getötet
 Phegeus (Thebaner), thebanischer Held im Krieg der Sieben gegen Theben
 Phegeus (Aeneis), Trojaner und Begleiter des Aeneas

historische Persönlichkeiten:
 Phegeus (Indien), indischer Fürst, der 326 v. Chr. mit Alexander dem Großen zusammentraf

Astronomie:
 (30704) Phegeus, einem Asteroiden